Nedelcu ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Nedelcu (* 1947), argentinischer Ruderer
 Dragoș Nedelcu (* 1997), rumänischer Fußballspieler
 Leonida Nedelcu (* 1952), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Mircea Nedelcu (* 1936), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Romeo Nedelcu (* 1939), rumänischer Bobfahrer
 Ruxandră Nedelcu (* 1984), rumänischer Freestyle-Skierin